Коргон с тюркских языков  переводится как крепость (не путать с курганами):
 Коргон — река на Алтае
 Коргон — село, Усть-Канский район, Республики Алтай, Россия.
 Коргон — село, Баткенская область, Киргизия.